Stregen ist der Familienname folgender Personen:

 Emilia Schmäck-Stregen (1817–1886), britische Malerin
 Felix von Stregen (1782–1854), k.k. Ingenieur-Offizier